Виница — топоним:
 Виница — село в Болгарии.
 Виница — квартал в городе Варна.
 Замок Виница — средневековый замок, расположенный в Словении в общине Чрномель.
 
 Виница — населённый пункт в Словакии.
 Виница — община с центром в одноимённом посёлке на севере Хорватии, в Вараждинской жупании.

См. также